Dworszowice Pakoszowe – wieś w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce
 Dworszowice Pakoszowe – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce